Масейра () — португальська власна назва.

Топоніми

Масейра (Лейрія) — парафія.
 Масейра (Торреш-Ведраш) — парафія.